Villanueva de los Infantes két spanyolországi község és egy település neve:
 Villanueva de los Infantes, község Kasztília és León autonóm közösségben, Valladolid tartományban
 Villanueva de los Infantes, község Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Ciudad Real tartományban
 Villanueva de los Infantes, település Galicia autonóm közösségben, Orense tartományban, Celanova községben, hivatalos (galiciai nyelvű) nevén Vilanova dos Infantes